Grünhemden steht für die Angehörigen folgender Gruppierungen:
 Jungbanner
 die Schutzformationen des Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
 National Corporate Party in Irland, siehe Greenshirts
 Social Credit Party of Great Britain and Northern Ireland
 Eiserne Garde im faschistischen Rumänien
 die paramilitärischen Verbände der Jungägyptischen Partei, siehe Jungägyptische Partei#Jungägyptische Partei (1930er)
 die militante Organisation der Lega Nord